Пелем-Паркуэй:

 Пелем-Паркуэй — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT Dyre Avenue Line.
 Пелем-Паркуэй — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT White Plains Road Line.